Osoby o tym nazwisku:
 Josef Buchmann – niemiecki biznesmen i filantrop
 Lothar Buchmann – niemiecki piłkarz i trener

Inne:
 Wydawnictwo Buchmann